

1911 
Huiles sur toile, sauf mention contraire
 L'Accordéoniste, (), Musée Solomon R. Guggenheim
 La Coiffeuse, (), tableau volé au Centre Pompidou à Paris, après le retour d'une exposition en Allemagne en . Le vol n'a été constaté qu'en  et la toile retrouvée aux États-Unis en .
 Femme à la mandoline
Femme assise, crayon de plomb et encre sur papier (), Fondation Almine et Bernard-Ruiz Picasso, Madrid
 Figure assise, encre sur papier (), Fondation Almine et Bernard-Ruiz Picasso, Madrid
 Homme à la pipe, (), Musée d'Art Kimbell, Fort Worth, Texas
 Homme à la guitare, (), Musée national Picasso-Paris
 Homme à la mandoline (automne), (), Musée national Picasso-Paris
 Mandoliniste, (), Fondation Beyeler, Bâle
 Nature morte à la bouteille de rhum, (), Metropolitan Museum of Art, New York
 Violon

1912 
Huiles sur toile, sauf mention contraire
 Homme à la clarinette (-), (), Musée Thyssen-Bornemisza
 Nature morte sur un piano (printemps), (), musée Berggruen, Berlin
 Nature morte à la chaise cannée (printemps), huile et toile cirée sur toile encadrée de corde (), Musée national Picasso-Paris
 Femme nue debout (automne), crayon de plomb et encre sur papier (), Fondation Almine et Bernard-Ruiz Picasso, Madrid
 Guitare (octobre-décembre), sculpture en carton, papier, ficelle, corde, cordon et fil enrobé (), Museum of Modern Art, New York
 Ukulélé (décembre), assemblage de carton, ficelle et toile, Musée national Picasso-Paris
Guitare « J'aime Eva », (), Musée national Picasso-Paris
 Ma jolie, ()
 Nature morte espagnole Sol y Sombra, huile et ripolin sur toile (), LaM, Villeneuve-d’Ascq
 Le Poète
 Verre et bouteille de Suze, papier collé gouache et fusain (), Washington University Gallery of Art, Saint-Louis
 Violon et feuille de musique, divers papiers collés sur carton, ()
 Violon, verres, pipe et ancre, (), galerie nationale de Prague
 Violon et Raisins, Museum of Modern Art, New York

1913 
 Femme dans un fauteuil (automne), (), collection , New York
 Mandoline et clarinette (automne), éléments de bois de sapin avec peinture et traits de crayon (), Musée national Picasso-Paris
 Bouteille de vieux marc, verre et journal, fusain, papiers collés (), Musée national d'art moderne, Paris
 Guitare sur guéridon, le tableau du sacre
 Verre sur un guéridon, papier peint à motifs floraux découpé, collé et épinglé (), Musée national Picasso-Paris

1914 
 Femme à la guitare (-), huile sur toile (), Kunstmuseum Bâle
 Le Guéridon (-), huile sur toile (), Kunstmuseum Bâle
 Bouteille de Bass, verre et journal (printemps), fer-blanc découpé et peint, sable, fil de fer et papier (), Musée national Picasso-Paris
 Verre d'absinthe (printemps), sculpture en bronze peint à l'huile, cuillère à absinthe en métal blanc, un des six bronzes édités pour Daniel-Henry Kahnweiler (), Museum of Modern Art
 Verre d'absinthe (printemps), sculpture en bronze peint à l'huile, cuillère à absinthe perforée en métal blanc, un des six bronzes édités pour Daniel-Henry Kahnweiler (), Musée Berggruen, Berlin
 Verre d'absinthe (printemps), sculpture en bronze peint à l'huile, cuillère à absinthe perforée en métal blanc, un des six bronzes édités pour Daniel-Henry Kahnweiler (), collection particulière
 Verre d'absinthe (printemps), sculpture en bronze peint à l'huile et recouverte de sable, cuillère à absinthe en métal blanc, un des six bronzes édités pour Daniel-Henry Kahnweiler (), Centre Pompidou, Paris
 Verre d'absinthe (printemps), sculpture en bronze peint à l'huile, cuillère à absinthe en métal blanc, un des six bronzes édités pour Daniel-Henry Kahnweiler (), Philadelphia Museum of Art
 Verre d'absinthe (printemps), sculpture en bronze peint à l'huile, cuillère à absinthe perforée en métal blanc, un des six bronzes édités pour Daniel-Henry Kahnweiler (), Leonard A. Lauder Cubist Trust
 Verre d'absinthe (printemps), sculpture en bronze peint à l'huile, cuillère à absinthe en métal blanc (), Fondation Almine et Bernard-Ruiz Picasso, Madrid 
 Verre et dé (printemps), éléments de bois de pin peints (), Musée national Picasso-Paris
 Verre et paquet de tabac (printemps), huile et perles collées sur bois (), Musée national Picasso-Paris
 Verre et pipe, chiffres et lettres (printemps), huile et fusain sur toile (), Musée national Picasso-Paris
 Verre, journal et dé (printemps), fer-blanc découpé et peint, sable, fil de fer (montage dans un cadre en bois) (), Musée national Picasso-Paris
 Couple assis (été), crayon de plomb et encre sur papier (), Fondation Almine et Bernard-Ruiz Picasso, Madrid 
 Le Peintre et son modèle (été), huile et crayon sur toile (), Musée national Picasso-Paris
 Verre (été), huile et sable sur bois (), Musée national Picasso-Paris
 Verre et journal (été), éléments de bois peints et traits de crayon sur panneau peint à l'huile (), Musée national Picasso-Paris
 Verre et paquet de tabac (été), huile et sable sur bois (), Musée national Picasso-Paris
 Verre, journal et dé (été), éléments de bois et de fer-blanc découpé peints, fil de fer, sur fond de bois peint à l'huile (), Musée national Picasso-Paris
 Verre, journal et dé (été), éléments de bois peints et sable sur fond de bois peint à l'huile (), Musée national Picasso-Paris
 Verre, paquet de tabac et as de trèfle (été), huile, crayon et sable sur bois (), Musée national Picasso-Paris
 Verre, pipe, as de trèfle et dé (été), éléments de bois et de métal peints sur fond de bois peint à l'huile ( de diamètre), Musée national Picasso-Paris
 Cartes à jouer, paquet de tabac, bouteille de verre, huile et sable sur carton ()
 Homme à la pipe, huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
 Le Violon, huile sur toile (), Musée national d'art moderne, Paris
 Instruments de musique sur guéridon, huile et sable sur toile (), Fondation Pierre-Bergé - Yves-Saint-Laurent
 Nature morte avec guitare, journal, verre et as de trèfle, huile sur toile ()
 Portrait de jeune fille, musée national d'Art moderne, Paris
Visage d'homme, crayon et papier (), collection privée

1915 
 Arlequin assis, gouache sur bois, cadre de Pierre Legrain, Musée Angladon, Avignon
Cartes à jouer, verres, bouteille de rhum, huile et sable sur carton ()
 Instruments de musique sur un guéridon (-), huile et sable sur toile (), Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent, Paris
 Violon, fer-blanc découpé, plié, peint et fil de fer (), Musée national Picasso-Paris

1916 
 Guitare et journal
 Portrait de Jean Cocteau, mine de plomb sur papier (), collection privée de Jean Marais
 L'Homme à la cheminée, huile sur toile (), musée national Picasso-Paris

1917 
Huiles sur toile sauf mention contraire
 Arlequin (), musée Picasso, Barcelone
 Arlequin et femme au collier, musée national d'Art moderne, Paris
 Femme la Salchichona, Barcelone (), Musée Picasso, Barcelone
 Les Fumeurs (), collection particulière
 Olga Khokhlova à la mantille (), Musée Picasso, Málaga
 Portrait d'Olga dans un fauteuil (), Musée national Picasso-Paris
 Le Retour de baptême d'après Le Nain (automne), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
 Création des décors pour le ballet Parade, sur une musique d'Erik Satie (mai)

1918 
Huiles sur toile sauf mention contraire
 Les Baigneuses
 L'Homme à la guitare (), Kunsthalle de Hambourg
 Grande Nature morte (), Musée de l'Orangerie, Paris
 Pipe, verre et carte à jouer (), Musée national Picasso-Paris
 Portrait d'Olga dans un fauteuil (printemps), (), Musée national Picasso-Paris
 Verre et pipe, huile et sable sur bois (), Musée national Picasso-Paris

1919 
Fillette au cerceau, huile et sable sur toile (), Centre Pompidou
 Nature morte au pichet et aux pommes, huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Nature morte à la guitare devant une fenêtre ouverte, gouache sur papier, cadre de Rose Adler, Musée Angladon, Avignon
 Nature morte devant une fenêtre, gouache sur papier, cadre de Rose Adler, Musée Angladon, Avignon
 Portrait de la famille Sisley

1920 
 Baignants
 Femme lisant
 La Nature morte à la cheminée en fumée
Nature morte cubiste, gouache sur papier, cadre d'Étienne Cournault (?), Musée Angladon, Avignon
Olga à la couronne de fleurs, fusain (), Palais des Beaux-Arts de Lille

Références 
 Pour les , références bibliographiques complètes, voir l'article principal Liste des œuvres de Pablo Picasso

Picasso
Œuvre des années 1910